Trent River ist der Name folgender Flüsse: 

 Trent River (Ontariosee) in Ontario, Kanada
 Trent River (Vancouver Island) auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada
 Trent River (Ahaura River) auf der Südinsel von Neuseeland
 Trent River (Neuse River) in North Carolina, Vereinigte Staaten

Trent River ist der Name folgender Orte: 
 Trent River (unincorporated area) in Northumberland, Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Trent (Fluss), Fluss in den English Midlands, Großbritannien